San Quintín puede referirse a:
 San Quintín, santo de la Iglesia católica, martirizado en el siglo III;
 las batallas de San Quintín, libradas en el pueblo de San Quintín, en Francia;

Además, es el nombre de varias ciudades, lugares y divisiones administrativas:
 la población de San Quintín, o Saint-Quentin, en Francia;
 las Minas de San Quintín, mina de plomo-cinc abandonada ubicada en los términos municipales de Cabezarados y Villamayor de Calatrava, provincia de Ciudad Real (España);
 "San Quintín", residencia de Benito Pérez Galdós en Santander;
 la localidad de San Quintín en México;
 el volcán San Quintín, en México;
 la bahía San Quintín, en la región norte de la península, de la costa Pacífica de México;
 el Glaciar San Quintín, en el Campo de Hielo Patagónico Norte, en Chile;
 el Penal de San Quintín, en la bahía de San Francisco (Estados Unidos);
 el municipio de San Quintín, en Pangasinán, en Filipinas;
 el municipio de San Quintín, en Abra, en Filipinas; o
 la isla San Quintín en la provincia de Quebec, al este de Canadá